Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1956 года проходил в Венесуэле с 30 июня по 18 июля 1956 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждый с каждым по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Заблуждения 
После турнира  Васко да Гама и  Реал Мадрид сыграли товарищеский матч, не имеющий никакого отношения к турниру. Этот матч со счётом 2 — 0 выиграл клуб  Васко да Гама. Некоторые бразильские источники провозглашают, что за счёт этого матча  Васко да Гама является победителем турнира. Гипотетическая турнирная таблица в этом случае выглядела бы так:

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-56 на сайте RSSSF

1956
Футбол в Южной Америке в 1956 году
Июнь 1956 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
Июль 1956 года
1956 год в Венесуэле